Palmaru ist der Familienname von:

 Kaire Palmaru (* 1984), estnische Fußball-Nationalspielerin
 Raivo Palmaru (* 1951), estnischer Journalist und Politiker